Visstaartjes, een familie van nachtvlinders.
Springstaarten, een orde van zespotigen.